Bolesławów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bolesławów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Bolesławów, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Bolesławów, village de la voïvodie de Łódź
 Bolesławów, village du powiat de Gostynin, dans la voïvodie de Mazovie
 Bolesławów, village du powiat d'Otwock, dans la voïvodie de Mazovie
 Bolesławów, village de la voïvodie de Silésie